Baterno kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Baterno (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Baterno (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar